Józef Jerzy Mularczyk (1893-1968) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, dowódca 2 psk, kawaler Virtuti Militari, ojciec Romana Bratnego i Andrzeja Mularczyka
 Józef Mularczyk (1916-2009) – polski malarz